Калмак:

 Калмак — племя в составе катайских башкир и название нескольких родов в составе башкирских племён.
 Калмак — экзоэтноним калмыков у соседних тюркских народов.
 Калмак — малочисленный народ Киргизии, ойратского происхождения. 
 Калмак — этнографическая группа сибирских татар, ранее известны как «белые калмыки».

Казахстан 
 Калмак — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Калмак — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.